Sebestyén Géza (1878–1936) színész, színházigazgató
 Sebestyén Géza (1904–1965) színész, színházi főügyelő
 Sebestyén Géza (1912–1976) könyvtáros